Федіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Федіївська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Федіївська сільська рада — Полтавська область, Решетилівський район